De veertiende etappe van de Ronde van Frankrijk 2016 werd verreden op zaterdag 16 juli 2016 van Montélimar naar Villars-les-Dombes Parc des Oiseaux.

Parcours 
Het was een vlakke rit van 208,5 km. Onderweg waren er drie beklimmingen van de vierde categorie. Bij La Fayette was een tussensprint.

Verloop

Tussensprint

Bergsprints

Klassementen

Nevenklassementen

Uitvallers 
  Mathias Frank
  Matti Breschel

Externe link 
 Route van de 14e etappe op letour.fr

14
Sportevenement in Auvergne-Rhône-Alpes
Sport in Ain